Sharpsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Sharpsville (Indiana)
Sharpsville (Pennsylvania)